Ра́уш () — немецкая фамилия:
 Рауш фон Траубенберг () — баронский род:
 Рауш фон Траубенберг, Евгений Александрович (1855—1923) — генерал от кавалерии.
 Рауш фон Траубенберг, Константин Константинович (1871—1935) — скульптор, график, художник декоративно-прикладного искусства.
 Рауш фон Траубенберг, Михаил Михайлович (1722—1772) — генерал-майор
 Рауш, Гюнтер (1909—1964) — оберштурмбаннфюрер СС, руководитель зондеркоманды 7b.
 Рауш, Ирма Яковлевна (род. 1938) — советская и российская актриса.
 
 Рауш, Мелисса (род. 1980) — американская актриса, комедиантка, сценарист, продюсер и режиссёр.
 Рауш, Пётр Александрович (род. 1963) — петербуржский анархист, публицист, правозащитник.
 Рауш, Фридель (1940—2017) — немецкий футболист и тренер.
 Рауш, Эберхард (род. 1947) — немецкий фигурист.
 Рауш, Эмиль (1883—1954) — немецкий пловец.

Распределение 
 Rausch
 Австрия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды, Польша, Rausz (Польша)
 Rausche
 Германия

См. также 
 Раушер
 Руш (значения)